Оленичи — название населённых пунктов:

 Оленичи — деревня в Гродненском районе Гродненской области Белоруссии.
 Оленичи — село в Овручском районе Житомирской области Украины.